Příjmení Rácz nese více různých osobností:

 Katarína Ráczová-Lokšová (* 1950) – československá sportovní šermířka maďarské národnosti
 Lajos Rácz (* 1952) – maďarský zápasník
 Oliver Rácz (1918–1997) – slovenský a československý básník, spisovatel, pedagog a politik maďarské národnosti